Siège de Dunkerque (1558) : Pendant la onzième guerre d’Italie les troupes Françaises du maréchal de Thermes, s'emparent et pillent la ville le . 
 Siège de Dunkerque (1646) : Louis II de Bourbon-Condé, s'empare de Dunkerque, pour le compte de Louis XIV, pendant la guerre de Trente Ans.
 Siège de Dunkerque (1652) : Les Espagnols reprennent Dunkerque à la France, pendant la guerre franco-espagnole
 Siège de Dunkerque (1658) ou Bataille des Dunes (1658) : Pendant la guerre franco-espagnole, Turenne fait le siège de la ville pour la reprendre aux Espagnols et la céder à Oliver Cromwell.
 Siège de Dunkerque (1793) voir Bataille de Hondschoote : Frederick d'York essaie en vain de prendre Dunkerque.

Le terme Poche de Dunkerque peut désigner deux batailles de la seconde Guerre mondiale au cours desquelles Dunkerque fut encerclée :
 Bataille de Dunkerque (1940) : Du 25 mai au  durant la bataille de France, qui voit l'évacuation des troupes alliées de la ville.
 Siège de Dunkerque (1944) : Lors de la libération de la France, les Canadiens et les Tchécoslovaques reprennent la ville aux mains des Allemands.

Dunkerque
Histoire des Hauts-de-France
Histoire de Dunkerque